Gmina Adams – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie LaSalle
 Gmina Adams – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Gmina Adams – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware